А-ліга 2001 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Каунас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

2001
Литва
2001 у Литві